Pitanguensi – abitanti di Pitanga
Pitanguensi – abitanti di Pitangui